IRN est un code qui peut signifier :
 , un service de bulletins d'information pour les stations de radio commerciales au Royaume-Uni et au-delà.

IRN est un code qui peut signifier :
 Iran, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), l'Iran a pour code alpha-2 IR ;
 selon la liste des codes pays du CIO, l'Iran a pour code IRI ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, l'Iran a pour code IR ;

 Iran, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, l'Iran a pour code alpha-2 IR.

Code